Johann Dannhauer ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoff Dannhauer (1637–1713), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hannover
 Johann Conrad Dannhauer (1603–1666), deutscher Theologe, Rhetoriker und Dichter